Jonsered peut se référer à :

Toponyme 
 Jonsered, ville norvégienne en banlieue de Göteborg :
 , édifice historique à Jonsered ;
 , église à Jonsered ;
 , gare ferroviaire à Jonsered ;
 Les , réserve naturelle du réseau Natura 2000 à Jonsered.

Sports 
 , club de football basé à Jonsered.

Économie 
 Jonsereds Fabrikers AB, fabricant d'outils suédois.